La guerre d’Indochine est un terme générique qui désigne généralement :
 la « Première Guerre d’Indochine » donne son indépendance à l'Indochine française à la suite des accords de Genève en deux entités : la République démocratique du Viêt Nam au Nord du  parallèle et la République du Viêt Nam au Sud (1946-1954) ;
 la «  Guerre d’Indochine ou guerre du Viêt Nam » qui réunit le pays en République socialiste du Viêt Nam après la défaite du Sud allié aux américains (1956-1975) ;
 la «  guerre d’Indochine » dans laquelle le Vietnam envahit le Cambodge (1978), entrainant la guerre sino-vietnamienne où la Chine attaque en représailles le Viêt Nam (1979), les conflits de 1978-1979 se prolongeant par vingt ans de conflit au Cambodge.

Le terme peut cependant se référer à d'autres évènements historiques tel que :
 les différentes opérations de la France en Indochine et notamment la Guerre franco-chinoise (1881-1885), qui aboutissent à la création de l'Indochine française ;
 l'invasion japonaise de l'Indochine, en 1940 ;
 la guerre franco-thaïlandaise, en 1940 ;
 les combats en Indochine, en 1945, qui incluent la prise du contrôle officielle de l'Indochine par le Japon et la résistance après celle-ci.